Cryptomeria est le nom latin d'un genre de la famille des Taxodiacées selon la classification classique ; dans la famille des Cupressacées selon la classification phylogénétique.
 Cryptomeria est un chiffrement par bloc utilisé dans la gestion numérique des droits